John Michael Attenborough (* 1. Januar 1928 in Isleworth; † 9. November 2012 in Poole) war ein britischer Manager, CEO und Finanzberater.

Leben und Wirken 
John Attenborough kam 1928 im Londoner Stadtteil Isleworth als eines von drei Kindern des Akademikers Frederick Attenborough und seiner Ehefrau Mary Clegg zur Welt. Seine Brüder sind David und Richard Attenborough. Wie seine Brüder besuchte er die Wyggeston Grammar School for Boys in Leicester. Nach dem Wehrdienst studierte er moderne Sprachen am Clare College in Cambridge. 

Er arbeitete im Automobilhandel und wurde CEO von Mann Egerton, wo er die Rolls-Royce-Abteilung in der Berkeley Square leitete. Danach wurde er Leiter der britischen Niederlassung des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo. Später zog er sich aus dem Geschäft zurück und war einige Jahre als Finanzberater tätig. 1956 heiratete er Janet Cleverdon, mit der er zwei Kinder bekam. Attenborough bekam eine progressive supranukleäre Blickparese (PSP), der er am 9. November 2012 in seinem Haus in Poole erlag.

Einzelnachweise 

Manager (Automobilindustrie)
Engländer
Brite
Geboren 1928
Gestorben 2012
Mann